Афрокарпус () — род деревянистых растений семейства , распространённый в Африке.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные, двудомные, крупные деревья. Кора тонкая, становится с возрастом чешуйчатой с небольшими пластинками. Листья очерёдные или супротивные, плоские, кожистые, от узколанцетно-эллиптических до линейно-ланцетных; устьица на обеих поверхностях.

Виды 
Род включает 5 видов:

Примечания

Литература 
 

Подокарповые
Флора Африки